Il doppio del torneo di tennis Sybase Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Aleksandar Kitinov e Nenad Zimonjić 7-5, 6-7, 6-4.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Jim Grabb /  Richey Reneberg (quarti di finale)

 Alex O'Brien /  Jared Palmer (semifinali)
 Brandon Coupe /  David Roditi (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sybase Open 1999
ATP Tour 1999